Mittleres Schloss steht für:
 Mittleres Schloss (Pähl), Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Mittleres Schloss Küps, Landkreis Kronach, Bayern